Ung, folyó Kárpátalján (Ukrajnában) és Szlovákiában
Ung vármegye, Magyarország egyik történelmi vármegyéje
Ung hetilap, melyet Bánóczy Ferenc szerkesztett Ungvárott 1867-től 1876-ig.